Rudy ima več pomenov.

 Rudy - lastno ime.
 rudy - eno od imen za rude boyja.
 vzdevek Rudolpha Giuliania - nekdanjega župana New Yorka.
 vzdevek Daniela Ruettigerja - ameriškega igralca ameriškega nogometa in govorca
 Rudy - film iz leta 1993 o ameriškem nogometu, posnet po resnični zgodbi Daniela »Rudyja« Ruettigerja.
 RUDY - kanadska glasbena skupina.